Sheeler ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sheeler (1883–1965), US-amerikanischer Maler
 Mark Sheeler (1923–2015), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Schieler